Ел Питеро има више значења:

 Ел Питеро (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Питеро (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Питеро (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику